Консейсан-ду-Канинде () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. Составная часть мезорегиона Юго-восток штата Пиауи. Входит в экономико-статистический микрорегион Алту-Медиу-Канинде. Население составляет  4 475 человек на 2010 год. Занимает площадь 831,412 км². Плотность населения — 5,38 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 4 536 жителей.

История
Город основан в 1954 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 12.816.700,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.436,64 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,565 (данные: Программа развития ООН).

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Примечания

Муниципалитеты штата Пиауи